Омо́нимы (от  — «одинаковый» и  — «имя») — одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова и другие единицы языка. Термин введён Аристотелем. Не следует путать с омофонами, омографами, омоформами и паронимами.

Различия омонимии и полисемии 
По отношению к словам, относящимся к одинаковым частям речи, в языкознании часто различают омонимию и полисемию. «Омоними́я» — это случайное совпадение слов, в то время как «полисемия» — наличие у слова разных исторически связанных значений. Например, слова «бор» в значении «сосновый лес» и «бор» в значении «химический элемент» являются омонимами, так как первое слово — славянского происхождения, а второе возникло от персидского слова бура́ — названия одного из соединений бора. Также в португальском языке слова oxalá в значении «ошала» (один из ориша культа кандомбле) и oxalá в значении «Даст Бог» являются омонимами, так как первое происходит из африканского языка йоруба, а второе — из арабского.

В то же время, например, слова «эфир» в смысле органического вещества и «эфир» в смысле «радиовещание и телевидение» лингвисты называют значениями одного слова, то есть полисемией, поскольку они оба происходят от  (aithír) — «горный воздух».

Однако другая часть лингвистов проводит границу между полисемией и омонимией по-иному — в частности, если большинство людей видит в двух совпадающих словах общий оттенок смысла (как говорят лингвисты, «общий семантический элемент»), то это — полисемия, а если не видит, то это — омонимия, даже если слова имеют общее происхождение. Например, в словах «коса (инструмент)», «коса (рельеф)» и «коса (причёска)» замечаемым большинством людей общим семантическим элементом является «нечто длинное и тонкое».

Наконец, некоторые лингвисты считают омонимами все отдельные значения многозначных слов. В этом случае полисемия является частным случаем омонимии.

Совпадающие слова, относящиеся к разным частям речи, все или почти все российские лингвисты безусловно относят к омонимам. Примером таких омонимов являются глагол «течь» (протекать) и существительное «течь» (протекание).

Классификация 
 Омонимы полные (абсолютные) — омонимы, у которых совпадает вся система форм. Например, «наряд (одежда)» — наряд (распоряжение), «горн (кузнечный)» — «горн (духовой инструмент)».
 Омонимы частичные — омонимы, у которых совпадают не все формы. Например, «ласка (животное)» и ласка «(проявление нежности)» расходятся в форме родительного падежа множественного числа (ласок — ласк).
 Омонимы грамматические, или омоформы — слова, совпадающие лишь в отдельных формах (той же части речи или разных частей речи). Например, числительное «три» и глагол «тереть» совпадают лишь в двух формах («к трём» — «мы трём», «три яблока» — «три сильнее!»), а в английском языке прилагательное left («левый») и глагол to leave совпадают лишь в одной форме (I left «Я покинул»).

Омоморфемы 
Наряду с омонимами, то есть омонимичными словами, существуют и омоморфемы, то есть омонимичные морфемы, то есть части слов (приставки, суффиксы, корни, окончания), совпадающие в написании и произношении, но имеющие разные значения. Например, окончание «-а» в русском языке обозначает:
 множественное число существительных второго склонения («го́род» — «города́»),
 родительный падеж существительных («дом» — «до́ма»),
 женский род глаголов прошедшего времени («на́чал» — «начала́»).

Омонимы, омофоны, омографы и омоформы 
Омонимы — слова, совпадающие одновременно и по звучанию, и по написанию, но различные по значению.
 Омофоны (фонетические омонимы) — слова, одинаковые по звучанию, но различные по написанию и значению, например: «туш» и «тушь», .
 Омографы (графические омонимы) — слова, совпадающие по написанию, но различные по звучанию и значению, например, «за́мок» и «замо́к».
 Омоформы (грамматические омонимы) — разные слова, совпадающие в отдельных грамматических формах, например, глаголы «лететь» и «лечить» совпадают в форме 1 лица единственного числа настоящего времени — «лечу́». Примеры омоформ.

 Омонимия в таксономии 

В биологической таксономии под словом «омоним» понимается совпадение названий биологических таксонов. При обнаружении таксономических омонимов принимаются меры по их устранению, суть которых обычно заключается в том, что действительным названием признаётся лишь старший омоним (то есть тот омоним, который был опубликован раньше), а младшие омонимы замещаются (но бывают и исключения).

 См. также 
 Ложные друзья переводчика
 Ши Ши ши ши ши
 James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo
 Синоним
 Антоним
 Пароним
 Гипоним
 Гипероним
 Пространство имён
 Полисемия

 Примечания 

 Литература 
 
 
 
 
 

 Ссылки 

 Словарь омонимов русского языка с примерами 
 
 Гре́бенева Ю. Н. Омонимы: особенности терминологии и трактовки  Культура письменной речи
 Жданова Л. А. Омонимия. Паронимия  // Лексикология
 Ручимская Е. М.'' О разной трактовке соотношения омонимов, омофонов, омографов 
 Неоднозначность 

Семантика
Лексикология